Југани има више значења:

 Југани (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Југани (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији